«Капитан Леши» () — югославский военный фильм, снятый режиссёром Жикой Митровичем по собственному сценарию в 1960 году.

Сюжет 
1944 год в Югославии. Рамиз Леши, по происхождению косовский албанец, капитан, командир партизанского отряда, получает от командования задачу ликвидировать банду албанских сепаратистов из фашистской организации Балли Комбетар в Косово. Капитан Леши приступает к выполнению задания, но дело осложняется тем, что в банде находится его родной брат.

Смелые действия Рамиза Леши приводят к уничтожению сепаратистов, к тому же ему удаётся вернуть брата на правильный путь…

В ролях 
 Александар Гаврич — капитан Рамиз Леши
 Петре Прличко — Шок
 Димитар Киостаров — Коста
 Эльма Карлова — Лола
 Мария Точиноски — Вида
 Абдуррахман Шала — майор Демир (озвучание- Драган Лакович)
 Душан Тадич — Ибрагим
  Павле Вуисич
 Душан Антониевич
 Райнер Пенкерт — Ахмет
 Миливойе Попович-Мавид — поручик Имер

Ссылки 
  

Военные фильмы Югославии
Фильмы о партизанах
Вестерны Югославии
Фильмы-драмы Югославии
Фильмы-боевики
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Жики Митровича